Hráč roku dle FWA (anglicky: Football Writers' Association Footballer of the Year) je ocenění udělované v rámci anglického fotbalu nejlepšímu hráči sezóny. Uděluje se na základě hlasování asociace fotbalových novinářů. Ocenění se uděluje od roku 1948, kdy ho obdržel Stanley Matthews. Nejčastějším vítězem je trojnásobný držitel ocenění Francouz Thierry Henry.

Vítězové 

Vysvětlivky:
 PPY – ocenění Professional Footballers' Association's Players' Player of the Year 
 FPY – ocenění Fans' Player of the Year  
 YPY – ocenění Young Player of the Year

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Football Writers' Association
England Player Honours – Football Writers' Association Footballers of the Year
FWA Footballer of the Year Award

Fotbal v Anglii
Ocenění ve fotbalu
Britská sportovní ocenění